Болеслав Плотницький (1913—1988) — польський актор театру і кіно.
 Плотницький Ігор Венедиктович (* 1964) — український колабораціоніст з Росією, очільник і голова ради «міністрів» маріонеткового утворення «Луганської Народної Республіки» у 2014—2017 роках.
 Плотницький Олег Юрійович (* 1997) — український волейболіст. Капітан національної збірної.
 Родцевич-Плотницький Леонтій Леонтійович (1877—1959) — український військовий діяч, генерал-майор.

 Плотницький — хутір у Нижньодівицькому районі Воронезької області Російської Федерації.